Gaspar Hernández kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Gaspar Hernández (kommun), Espaillat, 
 Gaspar Hernández (ort), Espaillat,